Селенгинский аймак — значения:

 Селенгинский аймак — прежнее название аймака Сэлэнгэ, Монголия
 Селенгинский аймак — прежнее название Селенгинского района, Бурятия, Россия